En statistiques, un échantillon est représentatif de la population dont il est extrait si les statistiques qui peuvent en être inférées sont fiables.
 En France, la loi définit des critères de représentativité syndicale qui régulent les autorisations de négocier des syndicats.
 En psychologie, on parle de biais de représentativité.
 En politique, la démocratie représentative est une forme d'organisation ayant prétention à représentativité.

Liens internes 

 Sondage (statistique)
 Échantillon biaisé
 statistique
 Représentation